Гаев — русская фамилия, имеет женскую форму Гаева.

Известные носители 
 Гаев, Анатолий Витальевич (1907—1954) — советский политический деятель, главный арбитр Госарбитража при Челябинском облисполкоме.
 Гаев, Борис Александрович (1905—1974) — российский инженер-конструктор, лауреат Ленинской премии.
 Гаев, Владимир Станиславович (род. 1977) — белорусский футболист.
 Гаев, Геннадий Петрович (1918—1990) — советский художник.
 Гаев, Дмитрий Владимирович (1951—2012) — начальник ГУП «Московский метрополитен».
 Гаев, Еремей Иванович (1877—1964) — мастер цеха, Герой Труда.
 Гаев, Николай Степанович (1921—2001) — советский и казахстанский художник-график.
 Гаев, Павел Витальевич (1901—1943) — советский военный разведчик.
 Гаев, Роман Николаевич (род. 1989) — белорусский футболист.

 Гаева, Радка Петрова (род. 1930) — болгарская певица (контральто).